Дестивель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дестивель, Иакинф (род. 1970) — католический священник, монах, общественный деятель, богослов.
 Дестивель, Катрин (род. 1960) — французская скалолазка и альпинистка.